Ballendat ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ballendat (* 1908), deutscher Fußballspieler
 Martin Ballendat (* 1958), deutscher Produkt- und Möbeldesigner